Турнір проводився вперше.  Титул здобули Аояма Сюко та Ена Сібахара, здолавши у фіналі пару Ганна Калінська / Вікторія Кужмова з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання

 Основна сітка 

Yarra Valley Classic - Doubles
Yarra Valley Classic